Соло́ма — слово, що має такі значення: 
 1. Сухі світло-жовті стебла злакових рослин, що залишаються після обмолоту і які використовують як корм скотині, паливо, а також для підстилки, покриття будівель і т. ін. Слово солома використовується образно і у порівняннях. // Сухі стебла скошених бобових рослин, рідше — кукурудзи і т. ін. 
 2. Стебла злакових рослин на корені.
 Соломка (значення) — здрібніле від солома.

Народна творчість 
 Соломоплетіння — одне з найдавніших народних ремесел. Людина здавна навчилася використовувати солому злаків.

Література 
 Солом'яний бичок — традиційний персонаж українських казок.
  — персонаж карнавалу, який характерний для Німеччини, Швейцарії та Австрії.
 Солом'яна вдова — жінка, яка не живе з чоловіком.

Музика 
  Ой, солома, соломонька, солома пашненька — коломийка записана у селі Бишки Козівського району Тернопільської області.

Кінематограф 
  : «Солом'яний капелюшок» — французька німа кінокомедія, поставлена режисером Рене Клером за водевілем Ежена Лабіша і Марк-Мішеля.
  :  — французький кінофільм режисера Моріса Каммажа.
  : «Солом'яний капелюшок» — двосерійний музичний художній телефільм, поставлений на кіностудії «Ленфільм» режисером Леонідом Квініхідзе.
  : «Солом'яний коханець» — французький кінофільм.
  :  — психологічний трилер режисера Сема Пекінпа.

Топоніміка 
 Солом'янський район — район міста Києва, який було утворено у жовтні 2001 року в результаті адміністративно-територіальної реформи на базі Жовтневого та більшої частини Залізничного районів (утворено 9 квітня 1938 року).
 Солом'яний міст — один з мостів Венеції через Палацовий канал (Rio di Palazzo).

Див. також 
 Солом'яна покрівля — дах хати покритий соломою в кулях — обмолочених снопах.
 Дідух
 Сніп
 Стебло
 Сіно
 Саман

Примітки

Посилання 
 Солома у Вікісловнику